Sugiuchi Masao est un joueur de go professionnel japonais ayant obtenu 2 titres, né le  à Miyazaki (préfecture de Miyazaki) et mort le  à Tokyo.

Biographie

Références

Liens externes 
 
 

Joueur de go japonais
Naissance en octobre 1920
Naissance à Miyazaki
Décès en novembre 2017
Décès à Tokyo
Décès à 97 ans